Дже́ссика Сент-Клэр (; род. , Уэстфилд, Нью-Джерси, США) — американская актриса, комедиантка, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Джессика Сент-Клэр родилась 21 сентября 1977 года в Уэстфилде (штат Нью-Джерси, США).

Джессика начала сниматься в кино в 2002 году. Сент-Клэр известна по сотрудничеству с Леннон Парэм.

С 15 июля 2006 года Джессика замужем за драматургом Дэном О’Брайеном. У супругов есть дочь — Изобель Келли О’Брайен (род. 01.10.2013). В сентябре 2015 года Сент-Клэр был поставлен диагноз рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, шестнадцать курсов химиотерапии и 12-недельную радиотерапию. По состоянию на май 2017 года, она здорова.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Подкастеры США
Киноактрисы США
Выпускники Миддлбери-колледжа